Погосов:

 Погосов Георгій Вадимович (1960) — український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон.
 Погосов Олексій Юрійович (1962) — український науковець, професор Одеського національного політехнічного університету.